Ploimida är en ordning av hjuldjur. Ploimida ingår i klassen Monogononta, fylumet hjuldjur och riket djur. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Ploimida